Терешкова — жіноча форма російського прізвища .
 Відомі носії 
 Терешкова Ганна Василівна (. 1969) — російський громадський і політичний діяч, віце-мер Новосибірська.
 Терешкова Валентина Володимирівна ( 1937) — радянський космонавт, перша жінка-космонавт Землі, Герой Радянського Союзу.
 Терешкова Наталя Вікторівна ( 1985) — російська акторка.
 Терешкова Ольга Олексіївна ( 1984) — казахстанська легкоатлетка.

Інше
 Терешкова — кратер на Місяці.